Margaasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margaasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 107,55), Jawa Barat, 
 Kecamatan Margaasih, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Margaasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 107,85), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar